Excentricitet er flertydigt og kan være:
 Excentricitet (matematik) – Et tal for en ellipses krumning 
 Excentricitet (opførsel) – Usædvanlig eller sær opførsel, påklædning mv.
 Excentricitet (astronomi) – Om kredsløb

ta:சுற்றுப்பாதையின் வட்டவிலகல்